"Знищ цей щоденник" (англ. "Wreck this journa")  — блокнот для креативних людей, Автором є Кері Сміт - канадська художниця, автор кількох бестселерів, серед яких "Знищ мене " . Блокнот  розійшовся мільйонними накладами в світі, а також здобув своїх прихильників, які  викладають свої роботи в YouTube та соціальні мережі. Це - книга для тих, хто завжди мріяв покапостити та наробити дурниць.

Матеріалом для творчості, у цьому блокноті, можуть бути: фарба, жуйка, клей, їжа, стикери, сміття, мотузка, трава, олівці та ін.

Джерело

Примітки 

Літературні твори Канади